Nikšić est un toponyme qui peut désigner :
au Monténégro
Nikšić, une ville située à  au nord de Podgorica ;
en Serbie
Nikšić, une localité située dans la municipalité de Batočina, district de  Šumadija.